Scandix fumarioides är en flockblommig växtart som beskrevs av Louis Athanase Anastase Chaubard och Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent. Scandix fumarioides ingår i släktet nålkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nålkörvlar
fumarioides